<noinclude>

Михайло Шервашидзе:
 Шервашидзе Михайло Георгійович (Хаміл-бей; 1806-1866) — Володарний князь Абхазії з 1822 по 1866 рік.
 Шервашидзе Михайло Леванович (1871-1920) — полковник, командир 4-го гренадерського Несвіжського полку.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок

Див. також